Сигнар Йоханнесен (; род. 13 июня 1974 года в Торсхавне, Фарерские острова) — бывший фарерский футболист, выступавший за клубы «Б36», «Б68» и «АБ».

Биография 
Сигнар начинал свою карьеру в клубе «Б36» из родного Торсхавна. Он дебютировал за «чёрно-белых» 28 июня 1992 года в матче чемпионата Фарерских островов против клуба «ГИ». Всего в первом сезоне на взрослом уровне Сигнар принял участие в 4 встречах. В 1993 году он перешёл из «Б36» в тофтирский «Б68». В своём первом сезоне Сигнар провёл за тофтирцев 4 игры в рамках чемпионата архипелага. Следующие 2 сезона защитник использовался в системе ротации «Б68», суммарно отыграв 21 встречу. В 1996 году Сигнар осел в запасе команды и сыграл всего 3 матча. В сезоне-1997 он провёл 8 игр. 4 октября 1997 года в матче против «КИ» защитник забил свой единственный гол в фарерской премьер-лиге. 

В 1998 году он ушёл в «АБ» и принял участие в 1 игре кубка Фарерских островов. В следующем сезоне Сигнар вернулся в «Б68» и стал основным защитником клуба, сыграв в 17 матчах фарерского первенства. В 2000 он вновь покинул тофтирцев и снова стал игроком клуба «АБ», вышедшего во второй дивизион. В своём первом сезоне после возвращения Сигнар забил 10 голов в 18 матчах и оформил два хет-трика в ворота третьей команды «КИ» и дублирующего состава «ТБ». В сезоне-2001 он провёл 17 встреч во второй лиге, отметившись 7 мячами. В 2002 году защитник сделал паузу в карьере. Он вернулся в футбол через год, пополнив состав поднявшегося в первый дивизион «АБ». Сигнар принял участие в 4 матчах сезона-2003 и окончательно ушёл из футбола после его завершения.

В настоящее время Сигнар работает менеджером по продажам в компании ЭФФО.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Faroesoccer 
 Профиль на Transfermarkt 
 Профиль на Worldfootball 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Б-36»
Игроки ФК «Б-68»
Игроки ФК «АБ Аргир»